Višňové est un toponyme qui peut désigner :

Višňové, une commune du district de Nové Mesto nad Váhom, dans la région de Trenčín ;
 Višňové, une commune du district de Revúca, dans la région de Banská Bystrica ;
 Višňové, une commune du district de Žilina, dans la région de Žilina.

Višňové, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Voir aussi 
 Višňov, village de la région de Košice
 , un équivalent tchèque